Татьяна Васильчикова:
 
 Васильчикова, Татьяна Илларионовна (1915—2006) — жена последнего князя Меттерниха, мемуаристка.